Реброво — название населённых пунктов.

Болгария 
 Реброво — село в Софийской области.

Россия 
 Реброво — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Реброво — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Реброво — село в Тейковском районе Ивановской области.
 Реброво — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Реброво — село в Галичском районе Костромской области.
 Реброво — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Реброво — деревня в Озёрском районе Московской области.
 Реброво — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Реброво — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Реброво — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Реброво — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Реброво — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Реброво — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.